Stefan Dobrogost Grzybowski (zm. po 1644) – kasztelan lubelski, starosta warszawski i kamieniecki
 Stefan Grzybowski – stolnik nurski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stefan Mieczysław Grzybowski (1902–2003) – polski prawnik, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego